RCS Condruzien is een Belgische voetbalclub uit Hamois. De club is bij de KBVB aangesloten met stamnummer 1899 en heeft groen en wit als kleuren. De club werd opgericht in 1932 en speelde meerdere seizoen in de nationale reeksen.

Geschiedenis
Op 12 september 1932 werd Alliance Achet Football Club opgericht. Bij de aansluiting bij de KBVB kreeg het stamnummer 1899. Oorspronkelijk speelt de club in de gemeente Achet. In 1935 ging men spelen in Hamois. Men wijzigde hierop de naam van de club in Cercle Sportif Condruzien. De naam is een verwijzing naar de Condroz; de regio waarin Hamois ligt. Op 14 december 1967 werd de koninklijke titel toegekend waarop de naam Royal Cercle Sportif Condruzien werd. In 1981 kon de club voor de eerste maal de nationale reeksen bereiken. Na twee seizoenen in Vierde klasse volgde de degradatie naar Eerste provinciale. RSC Condruzien kon in 1988 opnieuw promoveren naar Vierde klasse. Ditmaal duurde het verblijf drie seizoenen, waarna de club terug afdaalde naar de provinciale reeksen. Pas in 2018 slaagde men er terug in om te promoveren vanuit Eerste provinciale. Na één seizoen in Derde klasse amateurs degradeerde men meteen.

Resultaten 

Condr
Sportvereniging in Namen (provincie)
Hamois